Принц од Велса се може односити на:

 Принц од Велса, традиционална титула наследника британског престола;
 Вилијам, принц од Велса, син краља Чарлса III, британски престолонаследник;
 Принц од Велса (острво), канадско острво;
 ХМС Принц од Велса, британски бојни брод из Другог светског рата.